Eohypsibius är ett släkte av trögkrypare. Eohypsibius ingår i familjen Eohypsibiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Eohypsibius